Seez oder Séez bezeichnet die folgenden geographischen Gebiete und Orte:
 Seez, Fluss in der Ostschweiz
 Séez, französische Gemeinde im Département Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Nagel-Séez-Mesnil, französische Gemeinde im Département Eure in der Region Normandie

Séez ist der Name folgender Personen:
 John of Séez († 1142), Bischof von Rochester.
 Lothar von Séez (685–756), katholischer Bischof und Heiliger

Siehe auch:
 Setz
 SEZ